35-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 7 по 26 декабря 1967 года в Харькове. Впервые в истории чемпионатов СССР турнир был проведён по швейцарской системе в 13 туров при 126 участниках. Обоим победителям было присвоено звание чемпиона.

 Главный судья: Сало Флор
 Место проведения: Дворец спорта общества «Локомотив»
 Контроль: 40 ходов за 2½ часа
 Равенство очков:
 места с 3-го по 40-е, в зависимости от количества побед, при равенстве, в зависимости от коэффициента.
 места с 40-го, в зависимости только от количества побед

В турнире участвовало 9 гроссмейстеров.

Звание мастера завоевали пять шахматистов: Извозчиков, Убилава (оба — Грузия), Донченко (Украина), Дыдышко (Белоруссия), Синявский (Казахстан).

Турнирная таблица 

Не финишировали: В. Жидков (5 из 9), В. Симагин (2½ из 4), О. Моисеев (2½ из 6) и Н. Копылов (½ из 5).

Литература 
 Шахматная Москва, № 23 (237), 15 декабря 1967;
 Шахматная Москва, № 24 (238), 29 декабря 1967;
 Шахматная Москва, № 1 (239), 12 января 1968;
 Шахматная Москва, № 2 (240), 19 января 1968;
 Шахматы, Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, № 3 (195), 1968, Стр. 2—15;
 

Чемпионаты СССР по шахматам
1967 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1967 году
Спортивные соревнования в Харькове
Декабрь 1967 года
Спорт на Украине в 1967 году
1960-е годы в Харьковской области